Sérgio Cláudio dos Santos, zkráceně jen Serginho (27. června 1971 Nilópolis) je bývalý brazilský obránce. Nejvíc sezón hrál v italském klubu AC Milán. S klubem Rossoneri vyhrál dvakrát LM (2002/03 a 2006/07) i Superpohár UEFA (2003 a 2007). Za národní tým hrál na turnaji Copa América 1999 kde získal zlatou medaili. Po ukončení hráčské kariéry pracoval v AC Milan jako skaut až do roku 2017 když odešel pracovat do tureckého klubu Antalyaspor jako asistent trenéra Leonarda.

Přestupy 

 z São Paulo FC do AC Milán za 8 900 000 Euro

Hráčská statistika

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz ligy provincie Paulista (1998)
 1× vítěz ligy provincie Baiano (1994)
 1× vítěz italské ligy (2003/04)
 1× vítěz italského poháru (2002/03)
 1× vítěz italského superpoháru (2004)
 2× vítěz Ligy mistrů (2002/03, 2006/07)
 2× vítěz evropského superpoháru (2003, 2007)
 1× vítěz mistrovství světa klubů (2007)

Reprezentační 
 1× na CA (1999 – zlato)
 1× na Konfederační pohár FIFA (1999 – stříbro)

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 
 Serginho na National-football-teams.com 

Narození v roce 1971
Brazilští fotbalisté
Fotbalisté Clube de Regatas do Flamengo
Fotbalisté Cruzeira
Fotbalisté São Paulo FC
Fotbalisté AC Milán
Muži
Vítězové Ligy mistrů UEFA
Vítězové Superpoháru UEFA
Narození 27. června
Brazilští fotbaloví reprezentanti